Бачсентдьёрдь () — посёлок(község) в медье Бач-Кишкун в Венгрии. Посёлок занимает площадь 14,73 км², на которой проживает 207 жителей.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки
 карта посёлка